

Toponímia dos Estados Unidos 
 La Fayette (Alabama)
 La Fayette (Geórgia)
 La Fayette (Illinois)
 Lafayette (Califórnia)
 Lafayette (Colorado)
 Lafayette (Indiana)
 Lafayette (Luisiana)
 LaFayette (Kentucky)
 Lafayette (Michigan)
 Lafayette (Minnesota)
 Lafayette (Nova Jérsei)
 LaFayette (Nova Iorque)
 Lafayette (Ohio)
 Lafayette (Oregon)
 Lafayette (Pensilvânia)
 Lafayette (Tennessee)
 Lafayette (Wisconsin)
 Condado de Lafayette (Arkansas)
 Condado de Lafayette (Flórida)
 Condado de Lafayette (Mississippi)
 Condado de Lafayette (Missouri)
 Condado de Lafayette (Wisconsin)
 Paróquia de Lafayette

Tópicos militares 
 Classe La Fayette — uma classe de fragatas francesas
 La Fayette (F710) — primeira unidade dessa classe

Meios de transporte 
 LaFayette — fabricante de veículos

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos